dualizm korpuskularno-falowy
 zasada dualności – prawo geometrii rzutowej
 zasada dualności w teorii kategorii 
 graf dualny